Donald Douglas peut faire référence à :

 Donald Douglas, dit Don Douglas, (1905-1945) acteur américain d'origine écossaise
 Donald Douglas, acteur de cinéma et de télévision britannique  
 Donald Wills Douglas, Sr. (1892-1981), fondateur de la Douglas Aircraft Company
 Donald Wills Douglas, Jr. (né en 1917), fils du précédent et plus tard président de la société 

 Donald and Douglas  - deux locomotives jumelles écossaises dans la série de livres The Railway Series, de W.V. Awdry et dans la série télévisée Thomas the Tank Engine and Friends.